

Geografia

Lacey – città della Contea di Thurston, Washington
Lacey Township – township della Contea di Ocean, New Jersey

Onomastica
Lacey – prenome inglese

Persone
Alison Lacey (1987) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro australiana
Billy Lacey, propr. William Lacey (1889-1969) – calciatore irlandese
Edgar Lacey (1944-2011) – cestista statunitense
Florence Lacey (1949) – attrice e contralto statunitense
Ingrid Lacey (1958) – attrice britannica
Jacob Lacey (1987) – giocatore di football americano statunitense
James Harry Lacey (1917-1989) – militare e aviatore britannico
Jesse Lacey (1978) – musicista statunitense
Ken Lacey (1978) – ex cestista statunitense naturalizzato irlandese
Roger Lacey Stevens (1910-1998) – produttore teatrale e imprenditore statunitense
Ronald Lacey (1935-1991)  – attore britannico
Sam Lacey, propr. Samuel Lacey (1948-2014) – cestista statunitense
Thomas Lacey (1993) – attore, cantante e ballerino australiano
Tiff Lacey, propr. Tiffany Lacey (...) – cantautrice britannica
Trevor Lacey (1991) – cestista statunitense
Trudi Lacey (1958) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense